Secondo voi (programma televisivo 1977) degli anni 1970
 Secondo voi (programma televisivo 2004) degli anni 2000